ISDC peut avoir les significations suivantes :

 L'ISDC Data Centre for Astrophysics (anciennement INTEGRAL Science Data Center), partie du département d'astronomie de l'Université de Genève ; 
 L'Institut suisse de droit comparé, établissement fédéral situé à Lausanne (Suisse).